Кла́вдий Клавдиа́н () (ок. 370 года — ок. 404 года) — римский поэт, по рождению — грек из Александрии.

Биография 

По происхождению — грек, видимо, из двуязычной семьи (древнегреческий и латинский язык). Получив образование на родине, он покинул Александрию в начале 390-х годов и после долгих странствий, о которых можно лишь гадать, прибыл в Рим, где заявил о себе как автор латинского стихотворного панегирика консулам 395 года, братьям Пробину и Олибрию. После этой удачной работы Клавдиан, видимо, благодаря кому-то из высоких покровителей, получил заказ на консульский панегирик следующего, 396 года, когда консульство принимал несовершеннолетний император Запада Гонорий, впервые после смерти его отца, Феодосия Великого. Клавдиан блестяще справился с работой, воплотив в панегирике притязания Флавия Стилихона на опекунство над обоими римскими императорами, Гонорием и Аркадием.

С этого времени до самой смерти Клавдиан занимал должность придворного поэта, выступая пропагандистом политики Стилихона. Им написаны панегирики на III, IV и VI консульства Гонория, панегирик на первое консульство Стилихона (в трех книгах, самое объёмное произведение поэта), панегирик Маллию Феодору (философу-неоплатонику, консулу 399 года), поэма «Против Руфина» (в двух книгах), направленная против префекта претория Руфина, и поэма «Против Евтропия» (в двух книгах), с критикой патриция Евтропия. 

Кроме того, Клавдиану принадлежат два стихотворных текста — «Гильдонова война» (о кампании против комита Африки Гильдона, отложившегося от римской власти) и «Поллентская, или Гетская, война» (кампания Стилихона против Алариха, вторгшегося в Италию, 402—403).

Его «Эпиталамий на брак Гонория и Марии» создал жанровую традицию для Возрождения и Нового времени. Кроме многочисленных и разножанровых «малых стихотворений» (), он написал неоконченную поэму «Похищение Прозерпины», которой он возродил в римской литературе эпос, угасший после флавианской эпохи.

Клавдиану принадлежит («О консульстве Стилихона») крылатое выражение «Лучше сохранить общеизвестное, чем разыскивать новое» (Plus est servasse repertum, quam quaesisse novum).

Значение 
Самое раннее изображение Клавдиана, возможно, сохранилось на диптихе из слоновой кости V века, который хранится в музее кафедрального собора в Монце.

Клавдиан — излюбленный поэт эпохи барокко. XVIII век осуждал его за напыщенность и сервилизм, но русская торжественная ода и героическая поэма обязаны ему многим. Поэтому память о Клавдиане присутствует в европейской и русской культуре, несмотря на периоды забвения.

Примечания

Издания 
 Claudianus. Carmina / Ed. Th. Birt. — Berolini, 1892. — (Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi, vol. X).
 Claudian [Works]: in 2 vol. / With an English trans. by M. Platnauer. — London; Cambridge (Mass.): Heinemann; Harvard University Press, 1922. — (Loeb Classical Library). (под № 135—136 в серии)
 Издание в серии «Collection Budé» не завершено: Claudien. Oeuvres:
 T. I: Le Rapt de Proserpine. Texte établi et traduit par J.-L. Charlet. XC, 257 p.
 T. II, 1re partie — T. II, 2e partie: Poèmes politiques (395—398). Texte établi et traduit par J.-L. Charlet. Paris: Les Belles Lettres, 2000. LXXXVIII, 222 p.

 Клавдий Клавдиан. Полное собрание латинских сочинений / Пер., вступ. ст., коммент. и указ. Р. Л. Шмаракова. — СПб.: Издательство СПбГУ. 2008. — 838 стр. 500 экз. ISBN 978-5-288-04569-1

Ссылки
 Против Руфина

Литература о Клавдиане 
 Cameron A. Claudian: poetry and propaganda at the court of Honorius. — Oxford: Clarendon, 1970. — xvi, 508 p. — ISBN 0-19-814351-6 

Поэты Древнего Рима
Древнегреческие поэты
Латинские поэты
Поэты V века
Писатели по алфавиту
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Позднеантичные язычники